Este modelo busca explicar el funcionamiento del mercado laboral en un contexto donde firmas y sindicatos negocian condiciones laborales. Las principales variables negociadas son el salario, nivel de empleo e indemnización por despido.

El sindicato está compuesto por dos tipos de trabajadores. Por un lado están los insiders, que se encuentran trabajando para la firma y participan activamente de la negociación. Por otro, los outsiders, que se encuentran desempleados pero forman parte del sindicato. 

La regla o criterio de despido elegida es la de “Last – in – first – out”, los últimos trabajadores contratados serán los primeros en ser despedidos. En este contexto y suponiendo que el sindicato toma decisiones de manera democrática, las preferencias del votante mediano que integra el sindicato definiran la elección. En el entendido de que el mismo contaría con un nivel de antigüedad significativo, implicando esto que su probabilidad de despido sería baja. Sus preferencias se volcarían hacia el reclamo de mejoras salariales, en vez de solicitar incrementos o mantenimiento del empleo.

Modelo

La empresa inicia con  insiders contratados, de los cuales deberá definir cuantos retener. Por otro lado, cuenta con una cantidad  outsider de los que deberá definir cuantos contratar. Los distintos tipos de trabajador son sustituibles en términos productivos, pero a los efectos del modelo se define que no sean perfectamente sustituibles. La razón se debe a que existen costos de contratación y despido que lo impiden.

Los ingresos de la firma vendrán dados por la expresión  , donde R será el ingreso de la firma.

Los insiders llevan a cabo la negociación con la firma. En ella negocian su propio salario , la indemnización por despido   y el salario de los outsiders .  La utilidad obtenida por los insiders, en caso de ser despedidos vendrá dada por la función , siendo  el salario de reserva.

Considerando que los trabajadores insiders son aversos al riesgo preferirán el contrato . De forma que el salario esperado será :

  con  y 

De acuerdo a esta expresión el salario esperado se compone por la suma de los ingresos obtenidos por el trabajador en caso de estar empleado y desempleado ponderado por la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso. El contrato preferido por los insiders será aquel que asegure .

Los beneficios de la firma serán:

La condición de maximización de beneficios será:

De acuerdo con el criterio de maximización a la Nash, el salario de los entrantes debería ser lo más bajo posible. Esto es posible ya que los mismos no poseen ningún poder de decisión en la negociación con la firma. Por ello el salario de los entrantes será igual al salario de reserva.

Resultados

De acuerdo a la expresión anterior, el nivel de empleo obtenido en este modelo es equivalente al obtenido en competencia perfecta. La firma debe definir la composición de outsiders e insiders a retener y contratar respectivamente.

Si se considera  como el nivel de empleo en competencia,  la composición de la demanda de trabajo se comporta de la siguiente manera:

  si   

  si  

El nivel de empleo obtenido es el mismo al obtenido en competencia perfecta, sin importar el número de insiders que participen de la negociación. Respecto al nivel de indemnización por despido, es importante notar que el mismos será creciente con el poder de negociación del sindicato. Además, además el sindicato espera que la firma contrate entrantes a su salario de reserva. De esta forma estaría incrementando su beneficio e indirectamente los salarios de los insiders.

Así, los insiders estarían explotando a los outsiders y su estrategia dominante será promover la contratación de outsiders siempre que fuera beneficioso para la firma. En el entendido de que si a la firma el va bien, a los insiders también.

Consideraciones finales

Los escenarios planteados en el modelo tendrán validez siempre y cuando los insiders puedan mantener a los outsiders en una posición más desfavorable. 

Podrían considerarse limitaciones legales para la discriminación entre trabajadores según su tipo. Una forma de incorporarlas al modelo sería obligar a la firma a pagar el mismo salario a todos sus empleados.

Referencias

Cahuc, Carcillo & Zylberberg (2014) “Labor Economics” Cap. 7 - p. 443 - 445, The MIT Press.

Desempleo